El primer caso de la pandemia del COVID-19 en Kuwait ocurrió el 24 de febrero de 2020.

Kuwait puso fin al toque de queda completo el 30 de mayo y comenzó a tomar medidas hacia un regreso gradual a la vida normal al establecer un toque de queda parcial desde las  18.00 horas hasta las  6.00 horas.  Este paso es el primero de cinco, y cada fase tiene una duración tentativa de 3 semanas, lo que podría variar según la evaluación del Ministerio de Salud.  Inicialmente, el país comenzó con un enfoque voluntario de estadía en el hogar desde la medianoche del 11 de marzo, con el gobierno suspendiendo el trabajo en todos los sectores gubernamentales excepto los servicios de emergencia.  Todos los viajes aéreos comerciales y los viajes fronterizos se suspendieron desde la medianoche del 14 de marzo de 2020 (inicio del 15 de marzo). El toque de queda parcial se implementó desde el 22 de marzo de 2020, donde el toque de queda era entre las 5  p. m. y las 4  a. m.. Esto fue enmendado el 6 de abril, donde el final del horario de toque de queda se extendió de 4 a. m. a 6 a. m..  Con el comienzo del mes sagrado de Ramadán el 24 de abril, el toque de queda parcial se modificó nuevamente de 4 p. m. a 8 a. m. con permisos especiales para entregas desde las 5 p. m. hasta la 1 a. m. (bajo estrictas condiciones del código de salud).  El 10 de mayo, el país fue puesto bajo toque de queda total según la evaluación del Ministerio de Salud.

Hasta el 4 de junio de 2022, se contabiliza la cifra de 633,225 casos confirmados, 2,555 fallecidos y 630,034 recuperados del virus.

Antecedentes 
El 12 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que un nuevo coronavirus fue la causa de una enfermedad respiratoria en un grupo de personas en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, que se informó a la OMS el 31 de diciembre de 2019.

La tasa de letalidad de COVID-19 ha sido mucho más baja que la del SARS de 2003, pero la transmisión ha sido significativamente mayor, con un número total de muertes significativo.

Cronología

Febrero de 2020 

El 24 de febrero, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció que se detectaron 3 casos provenientes de Irán que son portadores de la enfermedad por coronavirus . La primera persona era un ciudadano de Kuwait , de 53 años, mientras que la segunda era un ciudadano saudí , de 61 años, y la tercera era una persona de la comunidad apátrida.  Posteriormente, ese mismo día se anunciaron 2 casos.  A finales del 24 de febrero, había 5 casos confirmados en Kuwait.

El 25 de febrero, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció que había 4 nuevos casos procedentes de Irán con la enfermedad por coronavirus. A finales del 25 de febrero, había 9 casos confirmados en Kuwait.

El 26 de febrero, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció que se habían reportado 16 casos de noticias con el nuevo coronavirus, asociado con viajes a Irán.  A finales del 26 de febrero, había 25 casos confirmados en Kuwait.

El 27 de febrero, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció nuevos 18 casos asociados con viajes a Irán.  A finales del 27 de febrero, había 43 casos confirmados en Kuwait.

El 28 de febrero, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció nuevos 2 casos asociados con viajes a Irán.  A finales del 28 de febrero, había 45 casos confirmados en Kuwait.

El 29 de febrero, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció que no había nuevos casos. A finales de febrero, había 45 casos confirmados en Kuwait.

Marzo de 2020 
El 11 de marzo, la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait suspendió todos los viajes, excepto los de carga, hacia y desde Kuwait a partir del 13 de marzo, bloqueando efectivamente la nación hasta nuevo aviso.

El 12 de marzo, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció 8 nuevos casos, con lo que el número total de casos confirmados asciende a 80. 

El 13 de marzo, el Ministerio de Salud de Kuwait anunció 20 nuevos casos, con lo que el número total de casos confirmados asciende a 100. La Autoridad Pública de Asuntos Agrícolas y Recursos Pesqueros cerró los parques públicos y el Ministerio de Asuntos Islámicos y Awqaf anunció las oraciones justo antes del mediodía para que los musulmanes oren desde casa y no asistan a las oraciones de los viernes durante una pandemia.

Estadísticas

Gráficos

Progreso acumulado

Progreso diario

Progresión diaria de los casos

Acción tomada sobre el fallecido 
16 de abril: El Director del Departamento de Asuntos Funerarios de la Municipalidad de Kuwait, reveló que la administración había enterrado tres cuerpos que habían muerto a causa del Coronavirus, sin lavarlos. El Ministerio de Salud ha emitido órdenes directas de que en caso de fallecimiento por el virus, se coloque al fallecido en una bolsa estéril completamente cerrada que no se abra. Los procedimientos de entierro son los habituales y la selección de las tumbas se realiza de acuerdo con la secuencia numérica establecida, por lo que no hay lugares designados para los que murieron con el virus. Además, solo tres personas con los fallecidos pudieron ingresar y asistir al entierro que se realiza en el cementerio. Diputado kuwaití Khalīl aṣ-Ṣaliḥsugirió que los trabajadores médicos que mueran luchando contra la pandemia sean tratados como mártires, bajo la oficina de los mártires, que controla los asuntos de las familias de las personas que murieron luchando contra la invasión iraquí de Kuwait.

Respuesta 
Todos los vuelos comerciales se suspendieron el 13 de marzo, con excepción de los vuelos de carga. Se declaró festivo del 12 al 26 de marzo y las obras se reanudarán el 29 de marzo. Se cerraron algunas tiendas y se impusieron restricciones a los restaurantes. autoridades pidieron a las personas que se quedaran en casa para las oraciones del viernes, diciendo "Las puertas de las mezquitas permanecerán cerradas" y citando una fatwa que permite a las personas no asistir a las oraciones en las mezquitas. Las clases se suspendieron del 1 al 12 de marzo, que se extendió al 29 de marzo y posteriormente al 4 de agosto.

Las visas se suspendieron parcialmente y se exigieron cuarentenas para todas las llegadas de ciertos países de alto riesgo. Las llegadas al aeropuerto internacional de Kuwait desde otros países debían someterse a una autocuarentena durante 14 días. Se cerraron las fronteras con Irak y Arabia Saudita. 

Se prohibieron las exportaciones de alimentos y el ministro de Comercio e Industria, Khalid Al Roudan, aseguró a la gente que el país tenía suficientes alimentos y que el transporte marítimo continuaba. 

El 15 de marzo, el ministro del Interior, Anas Khalid Al-Saleh, dijo a la gente que siguiera las medidas impuestas por el gobierno y dejaran de salir innecesariamente. Advirtió que los toques de queda o las deportaciones podrían utilizarse si las personas no cumplían.

Referencias 

Kuwait
Kuwait
Salud en Kuwait
Kuwait en 2020